Stepnaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Stepnaja (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Stepnaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Stepnaja (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol

Siehe auch:
 Stepnoje (Begriffsklärungsseite)